De 2. Bundesliga van het seizoen 2016/2017 was het 43ste seizoen sinds de invoering van 1974. Aan de competitie deden achttien teams mee. Vanuit de Bundesliga waren VfB Stuttgart en Hannover 96 nieuw in de competitie. Vanuit de 3. Liga waren Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue en Würzburger Kickers nieuw in de 2. Bundesliga. Würzburger Kickers wist in de nacompetitie de nummer 16 van het voorgaande seizoen, MSV Duisburg, te verslaan en zo promotie naar de 2. Bundesliga af te dwingen.

Het seizoen begon op 5 augustus met de partij 1. FC Kaiserslautern tegen de Bundesliga-degradant Hannover 96 (0:4), door treffers van achtereenvolgens Sebastian Maier, Waldemar Anton en Artur Sobiech (2). Het seizoen eindigde op zondag 21 mei 2017. VfB Stuttgart en Hannover 96 keerden na een jaar afwezigheid terug in de Bundesliga. Stuttgart werd op de slotdag van de competitie kampioen van de 2. Bundesliga na de 4-1 zege op degradant Würzburger Kickers.

Hannover 96 beëindigde het seizoen als tweede en promoveerde daarmee automatisch naar de Bundesliga, in het voetspoor van VfB Stuttgart. Het team van trainer-coach André Breitenreiter speelde in de slotronde met 1-1 gelijk bij SV Sandhausen, maar bleef door die puntendeling wel één puntje voor op nummer drie Eintracht Braunschweig. Die ploeg won met 2-1 van de nummer laatst Karlsruher SC en moest in de play-offs strijden om promotie naar de hoogste afdeling. Dat deed Eintracht Braunschweig tegen VfL Wolfsburg.

Teams

Eindstand

Play-offs

Promotie

|goals1     = Mario Gómez  
|stadium    = Volkswagen Arena, Wolfsburg
|attendance = 29.100
|referee    = Sascha Stegemann }}

{{footballbox
|date       = 29 mei 2017
|time       = 20:30 uur 
|team1      = 

VfL Wolfsburg wint met 2–0 over twee wedstrijden en handhaaft zich in de Bundesliga.

Degradatie

Jahn Regensburg promoveert naar de 2. Bundesliga, TSV 1860 München degradeert naar de 3. Liga.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

VfB Stuttgart

Bijgaand een overzicht van de spelers van VfB Stuttgart, die in het seizoen 2016/17 onder leiding van de Oostenrijkse trainer-coach Hannes Wolf de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de 1. Bundesliga voor het seizoen 2017/18.

Zie ook 
 Bundesliga 2016/17
 3. Liga 2016/17
 DFB-Pokal 2016/17

2016
Duits competitievoetbal 2016/17